Berbera (stad), stad in Somaliland
 Berbera (district), district in Somaliland